Каратель:
 

 Каратель — той, хто карає когось за злочин чи провину.
 «Каратель» — вигаданий персонаж коміксів, зокрема: «The Amazing Spider-Man».
 Каратель (фільм)
 «Каратель» — фільм 1968 року.
 «Каратель» — фільм 1989 року.
 «Каратель» — фільм 2004 року.
 «Каратель 2» — фільм 2008 року.
 Каратель (телесеріал, 2017—2019)
 «Каратєль» — проект громадської організації «Фундація.101», заснований Андрієм Богдановичем.

Див. також 
 «Карателі» — фільм 1983 року.

Примітки